Concentração (futebol) — regime de clausura a que são submetidos os futebolistas em vésperas de jogos
 Atenção — em psicologia cognitiva, o mesmo que concentração cognitiva
 Concentração mental — processo psíquico que consiste em centrar voluntariamente toda a atenção da mente sobre algo
 Concentração de motos — reunião de entusiastas ligados ao motociclismo
 Concentração Popular Ortodoxa — partido político grego populista e de tendência nacionalista
 Concentração fundiária — pouco donos da maioria das propriedades privadas
 Concentração demográfica — espaço geográfico de alta densidade demográfica em relação a outro, geralmente à vizinhança

Ciências naturais 
 Concentração — em química, o mesmo que concentração de substâncias
 Concentração molar — o mesmo que molaridade
 Concentração de tensões — local em um corpo onde tensões são concentradas (elevadas)
 Concentração de massa — região de um planeta ou de uma lua que contém uma grande anomalia gravitacional positiva
 Concentração inibitória mínima — concentração mais baixa de um produto químico que impede o crescimento visível de uma bactéria
 Concentração quântica — concentração de partícula de um sistema onde a distância interpartícula é igual ao comprimento de onda térmico de Broglie ou equivalentemente quando os comprimentos de onda das partículas são tangentes mas não se sobrepõe

Economia 
 Concentração de renda — o mesmo que riqueza
 Concentração de mercado — função do número das empresas e das suas respectivas quotas de mercado no total das vendas (ou, em alternativa, dos activos ou dos empregados totais) num mercado ou indústria
 Concentração horizontal — consiste numa associação de empresas com o objetivo de evitar a concorrência
 Concentração vertical — integração de todas as fases da produção numa mesma empresa

Desambiguação